Platanistoidea — надсемейство зубатых китов, включающее современных гангских дельфинов (Platanista) и ряд их вымерших родственников. Ранее в состав Platanistoidea включали всех речных дельфинов, но, как показали данные молекулярной генетики, речные дельфины являются полифилетической (искусственной) группой, поскольку типовой род надсемейства, Platanista, не имеет близкого родства с остальными речными дельфинами. Таксон Platanistoidea образует сестринскую группу по отношению к кладе, включающей клюворыловых (Ziphiidae) и Delphinida (остальные речные дельфины, нарваловые и дельфиновые).

Филогения 
Кладограмма по Bianucci et al., 2020:

Примечания 

Речные дельфины